Алибек:

Имя и фамилия 
Имя:
 Алибе́к — мужское имя у ряда народов.
 Алибек (ум. в 1757 году) — турлоевский князь.
 Алибек II ибн Тучелав — правитель Гази-Кумуха, один из наследников Газикумухских шамхалов.
Фамилия:
 Алибек, Денис (род. 1991) — румынский футболист, нападающий.

Географические названия  

В Карачаево-Черкесии:
 Алибе́к — альпинистский лагерь в пяти километрах от Домбая (координаты: ).
 Алибе́к — вариант названия Алибекского водопада.
 Алибе́к — вариант названия Алибекского ледника.
 Алибе́к — высокогорный перевал на Западном Кавказе (). Высота 3168 м. Соединяет долины рек Алибек и Джаловчат (приток Аксаута).
 Алибе́к — пик на Западном Кавказе высотой 3363 м (). Пик Алибек не следует путать с горой Алибекбаши (Алибек-Баши), находящейся южнее.
 Алибе́к — горная река, приток Аманауза (бассейн Теберды). Устье: 
 Алибе́к — вариант названия Алибекского ущелья в районе Домбая.

См. также 
  (список статей об однофамильцах)

Примечания